Макак Резус — род обезьян
 Резус-фактор — система групп крови человека, см. группы крови